Peaceville Records — британский независимый метал-ориентированный лейбл звукозаписи.

История 
Лейбл был основан в 1987 году в Дьюсбери, Англия, Полом «Хэмми» Холмшоу (Paul «Hammy» Halmshaw) — участником групп Instigators и Civilised Society?, а также сессионным барабанщиком Sore Throat. Первоначально лейбл занимался выпуском анархо-панка, со временем склоняясь в сторону метала благодаря краст-панку и схожим формам метала, влиявшим на английский хардкор-панк. Будучи основанным в 1981 году для распространения демо-кассет Instigators, к 1988-му году «Peaceville Records» превратился в полноценное музыкальное издательство.

Лейбл наиболее известен благодаря связям между дум-металом и английской краст-панк-сценой 1980-х. Родственные лейблы «Deaf Records» и «Dreamtime» были сконцентрированы больше на трэш-метале и психоделической электронике соответственно.

Тем не менее, начиная с 1990-х годов «визитной карточкой» лейбла стали группы Autopsy, Darkthrone, My Dying Bride, Anathema, Opeth, Katatonia и Paradise Lost, известные как «Конюшня Peaceville» (). «Peaceville» также прославился благодаря своей политике, направленной против мажор-лейблов, и левыми политическими взглядами.

В ноябре 2006, после 25 лет существования лейбла, Хэмми объявил, что он и его компаньон Лиза Холмшоу оставляют лейбл, чтобы сконцентрироваться на новых проектах, а обязанности топ-менеджера возьмёт на себя его бывший помощник Пол Граундвелл, затем последовала продажа бэк-каталога специалистам из «Snapper Music», которые занимаются дистрибуцией релизов «Peaceville» начиная с 2001 года.

Скандал с Transilvanian Hunger 
В 1994 году группа Darkthrone выпускает альбом Transilvanian Hunger, на обложке которого было написано «Эта пластинка выше всякой критики и тот, кто осмелится критиковать её будет обвинён в жидовстве», а также присутствовала надпись «Arisk Black Metal» . Многие магазины отказываются брать этот альбом и Peaceville в первый раз не продвигают альбом группы . Следующий тираж был выпущен без этих надписей, а также группа извинилась за свои действия .

Сборники 
 A Vile Peace (1987)
 Vile Vibes (1990)
 Peaceville Volume 4 (1992)
 The Best of Peaceville (1995)
 Autumn Sampler '95 (1995)
 Under the Sign of the Sacred Star (1996)
 Peaceville X (1998)
 Peaceville Classic Cuts (2001)
 Peaceville Sampler 2002 (2002)
 New Dark Classics (2006)
 Metal Hammer (2006)
 21 Years Of Doom, Death & Darkness (2008)

Сублейблы 
 Deaf Records
 Dreamtime Recordings
 Major Records
 Tyrant Syndicate

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Academy Music Studio, место записи многих исполнителей, подписанных на Peaceville 

Лейблы звукозаписи Великобритании
Инди-лейблы
Хеви-метал-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1987 году